Conductivitat elèctrica, capacitat d'un medi o espai físic de conduir l'electricitat.
 Conductivitat hidràulica, propietat dels fluids que es mouen en un medi porós per unitat de temps i de superfície
 Conductivitat molar, conductivitat elèctrica per un mol d'electròlits per litre de dissolució.
 Conductivitat tèrmica, capacitat dels materials per conduir la calor.